Adam McKay (1968-), réalisateur, scénariste et acteur américain ;
  (1948-), guitariste, compositeur et réalisateur artistique américain (Earth, Wind and Fire) ;
 Alex McKay (1955-), historien et tibétologue néozélandais ;
 Antonio McKay (1964-), athlète américain ;
 Barrie McKay (1994-), footballeur écossais ;
 Bill McKay (1921-1997), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Billy McKay (1989-), footballeur nord-irlandais ;
 Brendan Damien McKay (1951-), mathématicien et professeur australien ;
 Chris McKay (1973-), réalisateur, producteur, monteur, animateur et artiste américain ;
 Christian McKay (1973-),  acteur de théâtre, télévision et cinéma anglais ;
 Claude McKay (1889-1948), romancier et poète jamaïcain ;
 Colin McKay (1975-), skateboarder professionnel canadien ;
 Craig McKay, monteur de long métrage, réalisateur et producteur exécutif américain ;
 David O. McKay (1873-1970), président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ;
 Don McKay (1942-), poète canadien ;
  ;
 Douglas McKay (1893-1959), homme politique américain ;
 Fawn McKay Brodie (1915-1981), historienne américaine ;
 Freddie McKay (1947-1986), chanteur de rocksteady et de reggae jamaïcain ;
 Gardner McKay (1932-2001), acteur américain ;
 George Frederick McKay (1899-1970),  compositeur américain ;
 Hannah McKay, photographe américaine, lauréate du prix Pulitzer 2018 ;
 Heather McKay (1941-), joueuse australienne de squash ;
 James C. McKay (1894-1971), monteur et réalisateur américain ;
 Jessie McKay (1989-), catcheuse (lutteuse professionnelle) australienne ;
 Johanne McKay (1974-), actrice québécoise ;
  ;
 Matt McKay (1983-), footballeur australien ;
 Mike McKay (1964-), rameur d'aviron australien ;
 Mike McKay (1965-), joueur de basket-ball australien ;
 Nellie McKay (1982-), auteur-compositeur-interprète américaine ;
 Pat McKay (1957-), karatéka écossais ;
 Randy McKay (1967-), hockeyeur professionnel canadien ;
 Richard McKay Rorty (1931-2007), philosophe américain ;
 Scott McKay (1960-), homme politique québécois ;
 Willie McKay (1969-), agent de football britannique.

Personnages de fiction 
 James McKay, personnage interprété par Gregory Peck dans Les Grands Espaces
 Kate McKay, personnage interprété par Meg Ryan dans Kate et Léopold
 Rodney McKay, personnage de l'univers de fiction de Stargate Atlantis (interprété par David Hewlett)

Autres 
 (5382) McKay, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 

Patronyme écossais
Patronyme anglais